The Salted Mine – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Carson Film Company
The Salted Mine – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures e New York Motion Picture
The Salted Mine – cortometraggio del 1912 diretto da Romaine Fielding